Simon Körning kan syfta på:

Personer

Äldre ätten Körning
Simon Djäkn (Körning), höll 1374 räfsteting i Torshälla stad
Simon Pedersson Körning (död troligen 1457). Brorsons son till Simon Djäkn (Körning)

Yngre ätten Körning
Släktens stamfar Simon Körning (1300-talet) (eller Simon K eller Simon Kyrning), död mellan 1390 och 1399
Simon Körning (1400-talet), vilken enligt sin sigillinskription hette Sigmund Petersson, var häradshövding i Hölebo, Södermanland  (död tidigast 1500)

Se även
Körning (släkt)